John Cooper pode referir-se a:

 John Cooper (empresário)
 John Cooper (engenheiro)
 John Cooper (músico)